Оле́ний Вал — улица в Восточном административном округе города Москвы на территории района Сокольники.

Расположение 
Пролегает от площади Сокольническая Застава до Русаковской набережной, проходя мимо Егерского пруда до улицы Короленко и далее. Но сквозного проезда между Сокольнической Заставой и улицей Короленко нет, однако существует аллея вдоль трамвайных путей. Нумерация домов хаотична.

Происхождение названия 
Улица получила современное название 7 июня 1922 года (ранее называлась улица Олений Камер-Коллежский Вал). Возникла на участке Камер-Коллежского вала, который примыкал к существовавшей здесь Оленьей роще, в 1879 году вошедшей в городскую черту Москвы.

Примечательные здания и сооружения 
 Глебовский мост
Приют имени Ф.П. Гааза для малолетних призреваемых — часть Сокольнического отделения Городского Работного дома и Дома трудолюбия, дававших кров и работу нищим и бездомным. Здание внесено в Красную книгу Архнадзора (электронный каталог объектов недвижимого культурного наследия Москвы, находящихся под угрозой).

Водоёмы 
 Яуза
 Егерский пруд
 Каскад Оленьих прудов, включая Большой (Верхний) Олений и Малый (Нижний) Олений пруды, расположенные между улицей Олений Вал и Большой Оленьей улицей.

Транспорт

Наземный транспорт 

 Трамвай: № 4л, 4пр, 25.

Ближайшие станции метро 
 «Преображенская площадь».
 «Сокольники» (радиальная).
 «Сокольники» (кольцевая).

Примечания

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ: Олений Вал
 
 Wikimapia: Улица Олений Вал 
 Фото: Улица Олений Вал, 71-619А в депо им. Русакова, маршрут 46.